Pierwszy rząd Johna Majora – urzędujący w latach 1990–1992
 Drugi rząd Johna Majora – urzędujący w latach 1992–1997